

Cinema 
Cookie – film del 1989 di Susan Seidelman

Cucina 

 Cookie – varietà di biscotto

Informatica 
Cookie – piccolo file salvato sul computer dai siti web
Magic cookie – un token o un piccolo pacchetto di dati scambiato tra i programmi

Letteratura 

 Cookie – rivista giapponese
 Cookie – romanzo di Jacqueline Wilson

Altro 
Cookie Monster – personaggio di Sesame Street
Cookie Jar – secondo singolo dei Gym Class Heroes
Cookie – pseudonimo di Janet Ramus, cantante britannica
Cookie kush – varietà di cannabis